

Abréviation 
fac peut désigner :
 faculté, structure universitaire, chargée de l'enseignement et de la recherche dans un domaine des savoirs ;
 FAC, autre nom de la faculté d'anthropologie de l'université du Tennessee (), aux États-Unis.

Sigle 
FAC peut désigner :
 Forces armées canadiennes ;
 Featured Artists’ Coalition ;
 Football Agglomération Carcassonne, club de football audois ;
 force aérienne de combat (AAP-15 Glossaire des abréviations utilisées dans les documents et publications OTAN (déc 2004)).